Países Bajos hace referencia a varios artículos:

 Países Bajos, país constituyente del Reino de los Países Bajos;
 Reino de los Países Bajos, país soberano formado por Aruba, Curazao, Sint Maarten y los Países Bajos;
 Región de los Países Bajos, como concepto geográfico histórico que aglutina a territorios situados principalmente en Bélgica y los Países Bajos.
 Países Bajos meridionales, entidad geopolítica desgajada de la anterior que se corresponde con los actuales Bélgica y Luxemburgo y relacionada con los enumerados a continuación:
 Países Bajos Borgoñones, entidad geopolítica bajo dominio de los duques de Borgoña entre 1384 y 1477.
 Países Bajos de los Habsburgo, entidad geopolítica que estuvieron de forma bastante continuada vinculados a la dinastía Habsburgo entre 1477 a 1794.
 Países Bajos Españoles, territorios pertenecientes al monarca español que se ubicaban en los actuales Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica.                                                     
 Países Bajos Austríacos, territorios pertenecientes a Austria después de la guerra de sucesión española.